een berg in Zwitserland, zie Rigi (berg).
een aantal plaatsen op deze berg:
Rigi Kaltbad
Rigi Klösterli
Rigi Kulm
Rigi Scheidegg
Rigi Staffel
Mont Rigi, een wintersportgebied in Robertville, gemeente Weismes, provincie Luik.
Rigi, als naam voor de Beierse berg Hoher Peißenberg.